Гефс (фр. Geefs) — фамилия. 

Известные носители:

 Гефс, Алоизий (1817—1841) — бельгийский скульптор; брат Йозефа Гефса и Виллема (Гийома) Гефса.
 Гефс, Гийом (Виллем, 1805—1883) — бельгийский скульптор; брат Йозефа Гефса и Алоизия Гефса, муж Фанни Корр.
 Гефс, Йозеф (1808—1885) — бельгийский скульптор; брат Виллема (Гийома) Гефса и Алоизия Гефса.
 Гефс, Фанни (урождённая Изабелла Мария Франсуаза Корр; 1807—1883) — бельгийская художница; жена Гийома (Виллема) Гефса.

Примечания